Bourgnon est un patronyme et un toponyme français, qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Laurent Bourgnon (1966-2015), un navigateur suisse disparu en mer en Polynésie française ;
 Yvan Bourgnon (1971-), un skipper franco-suisse, frère du précédent.

Toponymie 
 Bourgnon, un écart de la commune française de Tours-sur-Meymont dans le département du Puy-de-Dôme, au sud de Thiers
 Le Bourgnon, un écart de la commune de Charbonnières-les-Varennes dans le département du Puy-de-Dôme, au nord-ouest de Volvic.
 Le Bourgnon, un écart de la commune de Nouhant, dans le département de la Creuse, à l'ouest de Montluçon.